Il tabellone singolare del Telford Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Fabrice Santoro. In finale ha sconfitto Peter Nyborg con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie

  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
  Christian Bergström (quarti di finale)
  Lars Jonsson (primo turno)
  Simon Youl (quarti di finale)

  Michael Tauson (primo turno)
  Alexander Mronz (primo turno)
  Brad Pearce (secondo turno)
  Nick Brown (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Telford Challenger 1990